

Personnes
Sharon Lee (née en 1952), écrivaine des États-Unis ;
Sharon Lee (née en 1963), judokate britannique.

Homonymie de personnes